Невинная ложь:

 название фильмов:
 Невинная ложь (фильм, 1995) — Франция / Великобритания
 Невинная ложь (фильм, 1998) — Индия